Boris Zrinski – allenatore di pallacanestro sloveno
 Nikola Zrinski – poeta croato
 Nikola Šubić Zrinski – generale croato